FC Stumbras ali na kratko Stumbras je litovski nogometni klub iz mesta Kaunas. 

Ustanovljen je bil leta 2013. Poleti 2019 je klub prenehal obstajati. Nazadnje so jih izločili iz elitne divizije.

Uspehi

litovski pokal:
PRVAKI (1x): 2017
FINALISTI (1x): 2018

litovski superpokal:
FINALISTI (1x): 2018

Uvrstitve

Barve

Znameniti igralci 
  Rafael Floro;
  Dominykas Galkevičius;
  Marius Papšys

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fcstumbras.lt oficial) (LT)
 (A lyga oficial) (LT)

Stumbras
Stumbras